Langeveld ist der Familienname folgender Personen:

 Martinus J. Langeveld (1905–1989), niederländischer Lehrer und Professor für Pädagogik
 Sebastian Langeveld (* 1985), niederländischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Langefeld